Endgame е дванадесети студиен албум на траш метъл групата Мегадет от 2009 г.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали и китара
 Крис Бродерик – китара
 Джеймс Ломензо – бас китара
 Шон Дроувър – барабани

Песни 

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 2009 година